Grangetown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Grangetown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear, w dystrykcie Sunderland
 Grangetown – miejscowość w Walii, w hrabstwie Cardiff